Tonningen steht für:
 Rost van Tonningen, einen Familiennamen
 Tonningen, 1940–1945 Name der polnischen Gemeinde Kłodawa in der Woiwodschaft Großpolen, siehe Kłodawa (Großpolen)